Línea 9 puede referirse a las siguientes líneas de metro:
 Línea 9 de CPTM, en São Paulo (Brasil).
 Línea 9 del metro de Santiago de Chile.
 Línea 9 del TRAM Metropolitano de Alicante (España).
 Línea 9 del metro de Barcelona (España).
 Línea 9 del metro de Madrid (España).
 Línea 9 de Metrovalencia (España).
 Línea 9 del metro de París (Francia).
 Línea 9 del metro de la Ciudad de México (México).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes líneas de autobuses:
 Línea 9 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).
 Línea 9 de colectivos ciudad de Santa Fe (Argentina).
 Línea 9 de colectivos provincia de Santa Fe (Argentina).
 Línea 9 de la EMT de Madrid (España).
 Línea 9 de la EMT Málaga (España).
 Línea 9 de la EMT Palma de Mallorca (España).
 Línea 9 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (España).
 Línea 9 de los autobuses urbanos de San Sebastián (España).
 Línea 9 de los autobuses urbanos de Alcobendas (España).
 Línea 9 de la EMT Valencia (España).
 Línea 9 de los autobuses urbanos de Valladolid (España).
 Línea 9 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.

Además, puede referirse a la siguiente línea de tranvía:

 Línea 9 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza (España).